Qezeljeh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Qezeljeh-ye Sādāt, ort, Östazarbaijan, 
 Qozlījeh, ort, Markazi, 
 Qezeljeh (ort i Iran), Markazi, 

Robotskapade Iranförgreningar